Марсе́ль Кузино́ (, родился 30 апреля 1973 в Делсоне) — канадский хоккеист, вратарь.

Карьера 
Большую часть своей карьеры Кузино провёл в Северной Америке, выступая за команды различных лиг. В Американской хоккейной лиге он выступал за «Сент-Джонс Мейпл Лифс», «Лоуэлл Лок Монстерс» и «Манчестер Монаркс». В НХЛ он занимал место в воротах клубов «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз», однако там ничем не запомнился.

20 июня 1999 года «Айлендерс» обменяли Кузино, нападающих Жигмунда Палффи и Брайана Смолински и выбор в четвёртом раунде драфта 1999 года, ранее полученный от «Нью-Джерси», в «Лос-Анджелес Кингз» на нападающих Олли Йокинена и Джоша Грина, защитника Мэтью Бирона и выбор в первом раунде драфта 1999 года.

В России он прославился благодаря выступлениям за череповецкую «Северсталь», в составе которой он стал первым легионером. Кузино, приехав в Россию, сначала получил культурный шок и даже подумывал в первую неделю покинуть страну, однако раздумал после того, как пообщался с хоккейными болельщиками. В сезоне 2002/2003 Кузино стал основным вратарём клуба, дойдя с ним до финала чемпионата России и завоевав серебряные медали.

Отыграв в Квебеке ещё два сезона, Кузино ушёл из большого хоккея. В сезоне 2014/15 работал тренером вратарей в колледже Шарля Лемуана.

Личная жизнь 
Два раза состоял в браке. Есть ребёнок от первого брака. Брат — бизнесмен и владелец сети ресторанов. Немного знает русский язык.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Marcel Cousineau: réaliser sa chance

Хоккеисты Канады
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Верден Дрэгонс»
Игроки «Сорель-Трэси Эпервьерс»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»